

Населені пункти та їхні частини

 Крупін — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крупін — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крупін — осада в гміні Рихлики Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки